Sára Bejlek (ur. 31 stycznia 2006 w Hrušovanach nad Jevišovkou) – czeska tenisistka, mistrzyni juniorskiego French Open 2022 w grze podwójnej.

Kariera tenisowa 
W karierze wygrała cztery singlowe oraz jeden deblowy turniej rangi ITF. 30 stycznia 2023 zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 162. pozycję, natomiast 1 sierpnia 2022 osiągnęła najwyższą lokatę w deblu – 671. miejsce.

W 2022 roku w parze z Lucie Havlíčkovą wygrała podczas French Open w grze podwójnej dziewcząt. W meczu finałowym pokonały debel Nikola Bartůňková–Céline Naef 6:3, 6:3.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej 
Sára Bejlek nigdy nie startowała w rozgrywkach gry mieszanej podczas turniejów wielkoszlemowych.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Finały wielkoszlemowych turniejów juniorskich

Gra podwójna (1)

Bibliografia 

Czeskie tenisistki
Triumfatorki wielkoszlemowych turniejów juniorskich
Urodzeni w 2006